Akumu ist der Familienname folgender Personen:
 Julius Akumu (* 1957), kenianischer Hockeyspieler
 Teddy Akumu (* 1992), kenianischer Fußballspieler